Вулиця Колесси — вулиця у Львові.
 Вулиця Колесси — вулиця у Стрию.

Вулиці, названі на честь людей